Lyonsia argentea är en musselart som beskrevs av John Gwyn Jeffreys 1881. Lyonsia argentea ingår i släktet Lyonsia och familjen Lyonsiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
argentea